LCC pode referir-se a:

Ciência e tecnologia 

 LCC (compilador), Local C Compiler ou Little C Compiler
 Leadless chip carrier

Desambiguação